Osoby o nazwisku Persius:
 Friedrich Ludwig Persius (1803–1845) – pruski architekt
 Leopold Persius von Lindorf (zm. 1721) – heski polityk

Zobacz też 
 Persjusz (34–62) – rzymski poeta i satyryk